Verbundwirkung steht für:

 die Steigerung des Wirkungsgrads durch das Konstruktionsprinzip einer Verbunddampfmaschine
 die Steigerung der Tragfähigkeit eines Tragwerks durch Verbundbau